Улица Ге́рмана Тито́ва () — одна из старейших улиц в историческом центре Петрозаводска (Карелия).

Общие сведения 
Нумерация улицы начинается на пересечении с Пушкинской улицей. Проходит на юго-запад пересекая улицу Куйбышева до улицы Кирова. Протяжённость улицы около 400 метров.

Современный облик улицы сформировался к середине XX века, к тому времени на улице не сохранилось ни одного старинного здания.

История 

На планах застройки Петрозаводска 1778 и 1785 годов эта улица, спускающаяся под горку к Онежскому озеру, обозначена как Малая Подгорная.

По описанию 1870 года Малая Подгорная шла от дома статской советницы Романовской на Садовой улице (нынешняя улица Кирова) пересекая Соломенскую улицу (нынешнюю Куйбышева) и Полицейскую улицу (нынешнюю Пушкинскую) до Владимирской улицы (ныне не существует) на набережной Онежского озера. Известно, что на улице располагался ресторан «Метрополь» (на углу с Садовой улицей), две гостиницы (Кожевникова и Комулайнена), часовой магазин с часовой мастерской, чулочная мастерская. На Сенной площади (ныне сквер Ивана Сенькина на пересечении с ул. Куйбышева) устраивались торговые ярмарки. Улица была известна зимними развлечениями: катанием на санках под гору до набережной Онежского озера.

10 августа 1961 года Малая Подгорная улица была переименована в улицу имени космонавта Германа Титова.

Современный вид улицы Германа Титова

Примечания

Литература 
 Улицы и площади старого Петрозаводска / отв. ред. к. и. н. Жульников А. М. — Петрозаводск: Карельский государственный краеведческий музей, 2003 — 48с. ISBN 5-94804-020-8

Т
Петрозаводск
Титова